Mitsubishi Express  steht für:

 Mitsubishi L300 Express, regionale Version des Mitsubishi Delica II (1979 bis 1986), siehe Mitsubishi Delica#Delica II (1979–1986)
 Mitsubishi Express, umbenannte Version des Renault Trafic (2020 bis 2022), siehe Renault Trafic#Mitsubishi Express